Bunzl steht für:
 Bunzl, ein Großhandels- und Logistikkonzern mit Sitz in London

Bunzl ist der Familienname folgender Personen:
 John Bunzl (1945–2022), österreichischer Politologe und Nahost-experte
 Josef Bunzl (1887–1937), tschechoslowakisch-deutscher Schauspieler
 Matti Bunzl (* 1971), österreichischer Anthropologe
 Todd Bunzl (* 1970), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, siehe Todd Phillips